Antioch – forma russa del nome proprio di persona italiano Antioco

Geografia
 Stati Uniti d'America	
 Antioch – città della Contea di Contra Costa, California
 Antioch – villaggio della Contea di Lake, Illinois
 Antioch – township della Contea di Wexford, Michigan
 Antioch – villaggio della Contea di Monroe, Ohio
 Antioch – community della Contea di Davidson, Tennessee

Texas
 Antioch – comunità non incorporata della Contea di Cass
 Antioch – comunità non incorporata della Contea di Delta
 Antioch – comunità non incorporata della Contea di Henderson
 Antioch – comunità non incorporata della Contea di Houston
 Antioch – comunità non incorporata della Contea di Smith

Pagine correlate
Antiochia (disambigua)